Yangchuanosaurus est un genre éteint de dinosaures théropodes métriacanthosauridés qui vivait en Chine au cours du Jurassique moyen, durant les étages Bathonien et Callovien, et dont la taille et l'apparence étaient semblables à celles dAllosaurus, son parent d'Amérique du Nord et d'Europe. Originaire de la partie supérieure de la formation de Shaximiao, il était le plus grand prédateur dans un paysage comprenant les sauropodes Mamenchisaurus et Omeisaurus et les stégosaures Chialingosaurus, Tuojiangosaurus et Chungkingosaurus. Il a été nommé d'après la région dans laquelle a été découverte Yongchuan en Chine.

Description 
Le spécimen type de Y. shangyouensis avait un crâne de 82 cm de long et la longueur totale de son corps était estimée à environ 8 m. Un autre spécimen, attribué à la nouvelle espèce Y. magnus, était encore plus grand, avec une longueur de crâne de 1,11 m. Il pouvait atteindre 10,8 m de long et peser jusqu'à 3,4 tonnes. Il avait une crête osseuse sur son nez et de multiples petites cornes et crêtes, semblables à celles de Ceratosaurus.

Yangchuanosaurus était un animal puissant, un grand mangeur de viande. Il marchait sur deux grandes jambes musclées, avait les bras courts, un cou fort et court, une grosse tête avec des mâchoires puissantes et de grandes dents dentelées. Il avait une longue queue massive qui faisait environ la moitié de sa longueur. Le premier doigt de son pied était un petit ergot vestigial. Les trois orteils extérieurs ont été utilisés pour soutenir le poids et chacun était équipé d'une grosse griffe.

Découverte et  espèces 
Dong  (1978) ont nommé Yangchuanosaurus shangyouensis sur la base du CV 00215, un crâne complet et un squelette qui ont été prélevés dans la formation de Shangshaximiao, près de Yongchuan, Sichuan en Chine. Il remonte aux étages Bathonien et Callovien du Jurassique moyen, il y a environ 161,2-154 millions d'années. Il a été découvert en  par un ouvrier du bâtiment lors de la construction du barrage du réservoir Shangyou. Une seconde espèce de la même localité, Y. magnus, a été nommée par Dong  (1983) sur la base du CV 00216, un autre crâne complet et un squelette. Une révision détaillée de la phylogénie des Tetanurae par Carrano, Benson & Sampson (2012) a révélé que les deux espèces sont conspécifiques. Dong et al. (1978) et Dong et al. (1983) ont différencié ces espèces principalement sur la base de leur taille. De plus, Dong  (1983) ont noté que le maxillaire supérieur de Y. magnus avait une fenêtre supplémentaire dans la fosse antorbitale, alors que Y. shangyouensis ne possédait qu'une fosse à cet endroit. Cependant, il est considéré comme une variation intraspécifique, éventuellement ontogénétique. De plus, la différence apparente dans la morphologie des vertèbres cervicales peut être expliquée en comparant différentes positions dans la colonne. Par conséquent, les holotypes des deux espèces de Yangchuanosaurus sont effectivement identiques et leurs codages sont identiques dans la matrice de Carrano  (2012). Gregory S. Paul (1988) considérait ce genre de la même manière que Metriacanthosaurus, mais cela n’a pas été soutenu.

Carrano  (2012) ont attribué un troisième spécimen à Y. shangyouensis. Le CV 00214 est représenté par un squelette postcrânial partiel dépourvu de crâne. Il a été collecté dans la carrière de Wujiaba, près de la ville de Zigong, dans le Sichuan, en Chine, dans la partie inférieure de la formation de Shangshaximiao. Le CV 00214 a été initialement répertorié par Dong et al. (1978) dans une liste de la faune en tant que nouvelle espèce de Szechuanosaurus, Szechuanosaurus "yandonensis". Il n’y a pas de description ni d’illustration, faisant de S. "yandonensis" un nomen nudum. Plus tard, Dong  (1983) l'ont décrite et l'ont attribuée à Szechuanosaurus campi, une espèce douteuse qui n'est connue que par quatre dents. Carrano  (2012) ont noté que le CV 00214 ne peut pas être attribué à S. campi car les matériaux d'holotype de S. campi (IVPP V.235, V.236, V.238, V.239; dents) ne sont pas diagnostiques. Les dents sont conservées dans le CV 00214. Une récente étude du CV 00214 de Daniel Chure (2001) a conclu qu'il représentait un nouveau taxon, appelé de manière informelle "Szechuanoraptor dongi", dans lequel devrait également être intégré Szechuanosaurus zigongensis. Toutefois, la révision la plus récente (de Carrano et al. (2012)) suggère que les CV 00214 et "S." zigongensis ne peut pas être conspécifique car il n'y a pas d'autapomorphies partagées entre eux, et ce dernier provient de la formation sous-jacente de Xiashaximiao. Une analyse phylogénétique a montré que le CV 00214 était le plus étroitement apparenté à Y. shangyouensis et que, par conséquent, le premier lui est assignable. De plus, Szechuanosaurus zigongensis est étroitement liée à Y. shangyouensis et a donc été désignée comme la deuxième espèce de Yangchuanosaurus.

Yangchuanosaurus zigongensis est connu à partir de quatre spécimens, dont le ZDM 9011 (holotype), un squelette postcrânien partiel; ZDM 9012, un maxillaire gauche; ZDM 9013, deux dents et ZDM 9014, un membre postérieur droit. Il a été décrit pour la première fois par Gao (1993) et tous les spécimens ont été recueillis dans la formation Xiashaximiao du Jurassique moyen de la carrière de Dashanpu à Zigong, dans le Sichuan.

Dans leur étude de 2018, C. Dal Sasso et al. retiennentt Szechuanosaurus zigongensis au détriment de Yangchuanosaurus zigongensis.

En 2020, Chee Eng Goo publie une étude sur un embryon pétrifié et le nomme Yangchuanosaurus longicollis.

Une seule espèce est reconnue sans ambiguïté, Yangchuanosaurus shangyouensis.

Classification 
Une analyse phylogénétique de Carrano  (2012) ont conclu que Yangchuanosaurus était le métriacanthosauridé connu le plus basal et le seul métriacanthosauridé non métriacanthosauriné. Le cladogramme présenté ci-dessous suit leur étude.

Le cladogramme présenté ci-dessous suit Zanno & Makovicky (2013).

Références taxinomiques

Notes et références 

Carnosaure
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique moyen
Dinosaure d'Asie
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 1978